María Luisa de Borbón-Dos Sicilias (Nápoles, 21 de enero de 1855-Pau, 23 de agosto de 1874) fue hija del rey Fernando II de las Dos Sicilias y de su esposa, la archiduquesa María Teresa de Austria-Teschen. A través de su matrimonio con Enrique de Borbón-Parma, conde de Bardi, María Luisa se convirtió en condesa de Bardi. Era conocida por su piedad y caridad hacia los pobres.

Infancia 
María Luisa era hija del rey Fernando II de las Dos Sicilias y de su segunda esposa, la archiduquesa María Teresa de Austria-Teschen. Sus abuelos paternos eran el rey Francisco I y María Isabel de Borbón, infanta de España, mientras que sus abuelos maternos fueron el archiduque Carlos de Austria-Teschen (héroe austriaco y vencedor de la batalla de Aspern-Essling) y la princesa Enriqueta de Nassau-Weilburg. Miembro de una familia numerosa, María Inmaculada tenía 12 hermanos (incluyendo a su hermano mayor, el rey Francisco II de las Dos Sicilias, hijo único del primer matrimonio del padre). Tenía solo cuatro años cuando murió su padre.

Con el avance de la Expedición de los Mil de Giuseppe Garibaldi hacia Sicilia y Calabria, la familia real se refugió en Gaeta, donde las tropas fieles a Francisco II combatieron ferozmente durante tres meses. El 13 de febrero de 1861, el ejército capituló y obligó al rey y a su familia a exiliarse en Roma. Bajo la protección del papa Pío IX, la realeza destronada se instaló inicialmente en el palacio del Quirinal y, posteriormente, en el palacio Farnesio.

Desde niña, María Luisa era conocida por su piedad. Se dedicó particularmente a sus patrocinadores homónimos, el Inmaculado Corazón de María y San Luis Gonzaga. El 24 de diciembre de 1865 hizo su primera comunión en la capilla del Colegio Romano donde San Luis hizo sus votos. Una grave epidemia de cólera en 1867 se llevó tanto a su hermano menor, Genaro, como a su madre, María Teresa.

Matrimonio 
Contrajo matrimonio con el príncipe Enrique de Borbón-Parma, hijo del duque Carlos III de Parma y de la princesa Luisa de Francia, el 25 de noviembre de 1873 en Cannes. El hermano mayor de Enrique, Roberto, se casó con María Pía de Borbón-Dos Sicilias, hermana de María Inmaculada. La pareja viajó a Egipto para su luna de miel, donde María Inmaculada se enfermó después de desembarcar en Marsella.

Muerte 
Se decidió llevar a María Luisa al pueblo de Cauterets, donde había baños de azufre. En el camino se detuvieron en el Santuario de Nuestra Señora de Lourdes, donde fue sumergida en el agua dos veces. Sus médicos dijeron que su caso era desesperado, y a finales de julio de 1874, se decidió trasladarla a Pau. Murió allí el 23 de agosto, fiesta del Inmaculado Corazón de María.

Ancestros

Bibliografía 
 "Maria Immacolata of Bourbon". Catholic World 21 (1875): 670-81.
 Spillmann, Giovanni. Intorno alla vita di Sua Altezza Reale Maria Immacolata di Borbone, contessa di Bardi. Roma: Tipografia Poliglotta della S.C. di Propaganda, 1875.
 Willis, Daniel, The Descendants of Louis XIII, Clearfield Co., Inc., Baltimore, Maryland, 1999, ISBN 0-8063-4942-5, p. 342. (en inglés)
 Hammond, Beate, "Maria Theresia, Elisabeth, Zita - Jugendjahre großer Kaiserinnen", Ueberreuter 2002 (en alemán)

Enlaces externos 

Princesas de las Dos Sicilias
Nobles de Italia del siglo XIX
Princesas de Parma por matrimonio
Nacidos en Caserta
Fallecidos en Pau (Francia)